Фрутал:

 Фрутал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Фрутал — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.